Ebach ist der Name von geographischen Objekten:
 Ebach (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken, Bayern
 Ebach (Pinnau), linker Zufluss der Pinnau, bei Ellerau, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Ebach (Wesebach), rechter Zufluss des Wesebachs, bei Gellershausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Ebach ist der Familienname von Personen:
 Jürgen Ebach (* 1945), deutscher Alttestamentler und Professor
 Ruth Ebach (* 1982), deutsche evangelische Theologin, Religionswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Ehebach